Esterel bzw. Estérel steht für:

 Esterel (Gebirge), französisches Mittelgebirge an der Côte d’Azur
 Estérel, Stadt in der kanadischen Provinz Québec
 Esterel (Programmiersprache)
 Esterel (Wohnwagen), französische Klappwohnwagenhersteller; vom Klappwohnwagenhersteller Rapido übernommen